

Geografia
 Canelli – comune italiano

Sport
 Associazione Sportiva Canelli – società calcistica italiana

Persone
 Alessandro Canelli – politico italiano
 Gabriele Canelli – giurista italiano